Арноглоссы () — род лучепёрых рыб из семейства ботовых (Bothidae).  

Арноглоссы обитают в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах, в том числе в Средиземном и Чёрном морях. Они полностью отсутствуют в Южной Америке, за исключением А. coeruleosticta и А. multirastris, которых обнаружили у побережья Чили. Род включает как виды, обитающие на мелководье, так и в глубокой воде. Крупнейший из видов достигает в длину 28 см.

Содержит 35 видов

Примечания 

Ботовые